Лубенщина — село в Україні, Глобинському районі Полтавської області
 Лубенщина — лубенька районна україномовна громадсько-політична газета